Сигири () — город на северо-востоке Гвинеи, в провинции Канкан. Является административным центром префектуры Сигири.

География 
Расположен в северной части провинции, на берегу реки Нигер, на высоте 335 м над уровнем моря.

Климат

Транспорт 
Имеется небольшой аэропорт Сигири.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 28 582 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Гвинеи